Ани́син — русская фамилия. Известные носители:

 Анисин, Вячеслав Михайлович (род. 1951) — советский хоккеист; отец Марины и Михаила Анисиных, бывший муж И. Анисиной.
 Анисин, Михаил Вячеславович (род. 1988) — российский хоккеист; сын Вячеслава Анисина.
 Анисина, Марина Вячеславовна (род. 1975) — российская и французская фигуристка, выступавшая в танцах на льду; дочь Ирины и Вячеслава Анисиных.
 Анисина, Ирина Евгеньевна (до замужества Черняева; род. 1955) — советская фигуристка, выступавшая в парном катании; бывшая жена В. Анисина, мать М. Анисиной.